Náhon může být:
 Náhon – uměle vytvořený vodní tok
 Náhon (Brno) – bývalá předměstská čtvrť v Brně
 Náhon (Hradec Králové) – bývalá osada v Hradci Králové